

Miejscowości i ich części  w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 4 podstawowe
 Stróże – osada w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Żmigród
 Stróże – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski
 Stróże– część wsi Poręba Wielka w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Niedźwiedź
 Stróże – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Grybów
 Stróże – przysiółek wsi Zawoja w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Zawoja
 Stróże – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Zakliczyn
 Stróże – przysiółek wsi Dębno w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Leżajsk

Zobacz też 
 Stróża
 Stróże Małe
 Stróże Wielkie